Black Moon – grupa raperów z Brooklynu założona w 1992
 Black Moon – ósmy album studyjny zespołu Emerson, Lake and Palmer
 Black Moon – film z 1934
 Black Moon – film z 1975
 Black Moon – wódz Indian Dakota-Miniconjou
 Black Moon – wódz Indian Dakota-Hunkpapa